Picada, tipo di salsa spagnola levantina;
 Picada (Argentina), tipo di antipasto di  Argentina ed  Uruguay.
 Picada (cucina colombiana).